Божерянов — фамилия.

Известные носители:
 
 Божерянов, Иван Николаевич (1852—1919) — русский искусствовед и автор популярных исторических работ.
 Божерянов, Николай Николаевич (1811—1876) — русский учёный XIX века в области судовых паровых машин, генерал-майор.